Döllinger ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Döllinger, Pseudonym von Karl Weinländer (1870–1946), deutscher Lehrer sowie antisemitischer und verschwörungstheoretischer Publizist
 Georg Ferdinand Döllinger (1772–1847), deutscher Archivar
 Ignaz Döllinger (1770–1841), deutscher Mediziner, Anatom und Physiologe, Vater Ignaz von Döllingers
 Ignaz von Döllinger (1799–1890), deutscher katholischer Theologe
 Maria Opitz-Döllinger (1917–2007), deutsche Politikerin (Ökologisch-Demokratische Partei)
 Therese Döllinger (1837–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Walter Döllinger (* 1949), deutscher Politiker, Staatssekretär in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Dölling, Döllingen, Dollinger